Леонид Григорьевич Яковишин (род. 1939) — директор товарищества «Земля и воля», Черниговская область, Герой Украины (2004).

Биография 
Родился 19 мая 1939 года в г. Казатин, Винницкой области в семье служащего. Украинец.

Женат, имеет 2 детей. Был членом КПСС.

Образование 
 Окончил Уманский сельскохозяйственный институт (1956—1961), агроном.
 Кандидат экономических наук, кандидатская диссертация — «Интенсификация производства картофеля и основные пути повышения его экономической эффективности (на опыте Черниговской области)» (Харьковский сельскохозяйственный институт, 1984).

Деятельность 
 С 1961 — старший агроном, исследовательско-показательный совхоз «Мирогощанский» Дубновского района Ровенской области.
 С 1962 — старший агроном-инспектор, Дубновское территориальное колхозно-совхозное управление.
 С 1964 — старший агроном, Ровенское управление хлебопродуктов.
 С 1965 — агроном, Ровенское управление сельского хозяйства.
 С 1966 — начальник, Костопольское районное управление сельского хозяйства Ровенской области.
 С 1970 — директор Бобровицкого совхоза-техникума.
 C 1990 по 1995 — занимался политической деятельностью.
 С 1995 — генеральный директор товарищества «Земля и воля», г. Бобровица, Бобровицкий район, Черниговская область.

Награды и звания 
 Герой Украины (с вручением ордена Державы, 22 августа 2004 — за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии агропромышленного комплекса, достижение высоких производственных показателей, многолетний самоотверженный труд).
 Награждён советским орденом Знак Почёта.

Примечания

Ссылки 
 Яковишин Леонід Григорович 
 ЯКОВИШИН ЛЕОНІД ГРИГОРОВИЧ 
 ВІД ОДНІЄЇ ДОБРОЇ СПРАВИ ДО ІНШОЇ 

Выпускники Уманского национального университета садоводства
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Члены КПСС
Агрономы Украины
Агрономы СССР